Захариасевич () — польская фамилия.

Известные носители 
 Захариасевич, Франциск Ксаверий (1770—1845) — римско-католический епископ, ректор Львовского университета в 1825—1826 годах.
 Захариасевич, Ян (1825—1906) — польский писатель.